Quartetto n. 13 di Ludwig van Beethoven
 Quartetto n. 13 di Franz Schubert